Supply & Demand – album di Dagmar Krause del 1986
Supply and Demand – album di Amos Lee del 2006
Supply & Demand – album dei Playaz Circle del 2007